Huelva (provincie), een provincie van Spanje
Huelva (stad), een gemeente in de Spaanse provincie Huelva
Recreativo Huelva, een Spaanse voetbalclub
Taifa Huelva en Saltés, een voormalige emiraat in Spanje